Сезон 2016/17 е 25-ият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и техният 42-ри пореден в топ дивизията на английския футбол. Треньор на отбора ще бъде Жозе Моуриньо, който подписва тригодишен договор с клуба и възможност да остане до 2020 година.

Освен във Висшата лига отборът ще се състезава в Купата на Англия, Купата на лигата и Лига Европа.

На 26 февруари 2017 година отборът печели турнира за Купата на лигата като побеждава Саутхямптън с 3 – 2 във финала. Това е петият трофей за Юнайтед от този турнир.

На 24 май 2017 година отборът печели турнира за Лига Европа като побеждава Аякс с 2 - 0 във финала. Това е първият трофей на Манчестър Юнайтед от този турнир. Победата осигурява мястото на отбора в груповата фаза на Шампионска лига за сезон 2017/2018 г.

Предсезон и приятелски мачове

Къмюнити Шийлд 
Като носител на Купата на страната отборът ще се изправи срещу шампиона на страната – Лестър Сити за определяне на носителя на Къмюнити Шийлд

Висша лига

ФА Къп

Купа на лигата

Лига Европа

Групов етап

Елиминации

Трансфери

Привлечени

Вън

Под наем

Източници 

Футболни отбори през сезон 2016/17
2016/17